Ratata (Nederlandse band), een Nederlandse band met Jan Rot als zanger
 Ratata (Zweedse band), een Zweedse band
 Ratata (ep), een ep van Arno
 Ratata (Boef), een lied van Boef uit 2018
 Ratata (Capo Plaza), een lied van Boef uit 2018
 Ratata (Jul), een lied van Jul in samenwerking met Mula B uit 2019

Zie ook 

 Rattata, een Pokémonwezen